Paul Dirac (1902-1984) – fisico inglese
 Gabriel Andrew Dirac (1925-1984) – matematico inglese
 Dirac (Charente) – un comune francese del dipartimento della Charente
 Dirac – codec video sviluppato dall'emittente inglese BBC
 5997 Dirac – asteroide della fascia principale
 Dirac – Fittizia unità di misura